Museo Nacional de Bellas Artes může být
 Národní muzeum výtvarného umění v Buenos Aires
 Národní umělecké muzeum v Havaně
 Národní muzeum umění (Chile) v Santiagu de Chile